Čar je lahko:
 
 Čar, priimek več znanih ljudi
 Čar, v fiziki osnovnih delcev eno izmed kvantnih števil